Carn Liath kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Carn Liath (berg i Storbritannien, Perth and Kinross), Skottland, 
 Carn Liath (berg i Storbritannien, Highland), Skottland,